Врховаць — населений пункт у Хорватії, в Карловацькій жупанії у складі міста Озаль.
 Врховаць-Соколовацький — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.